Đông Sơn
Đồng Sơn
Dong Soncultuur, een prehistorische cultuur uit het oude Vietnam